Arsenfluorid ist der Name zweier chemischer Verbindungen zwischen Arsen und Fluor. Diese sind:
 Arsen(III)-fluorid, AsF3
 Arsen(V)-fluorid, AsF5